Kajetanówka ist der Name folgender Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Kajetanówka (Biłgoraj), Dorf der Gmina Biłgoraj  im Powiat Biłgorajski
 Kajetanówka (Dubienka), Dorf der Gmina Dubienka im Powiat Chełmski
 Kajetanówka (Milejów), Dorf der Gmina Milejów im Powiat Łęczyński
 Kajetanówka (Strzyżewice), Dorf der Gmina Strzyżewice im Powiat Lubelski